Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Evgenij Korolëv che ha battuto in finale Andreas Beck 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (primo turno)
 Evgenij Korolëv (Campione)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)

 Steve Darcis (quarti di finale)
 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Rainer Schüttler (semifinali)
 Federico Luzzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2007